Gammelfäbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammelfäbodtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Gammelfäbodtjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Gammelfäbodtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn